Monticelli kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Monticelli (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Salerno, lat 40,65, long 15,02), 
 Monticelli d'Ongina, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, 
 Monticelli (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Teramo, 
 Monticelli (ort i Italien, Lazio), Provincia di Frosinone, 
 Monticelli (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Ferrara, 
 Monticelli (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Salerno, lat 40,77, long 14,75), 
 Monticelli (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Salerno, lat 40,69, long 14,85), 
 Monticelli (ort i Italien, Veneto), Provincia di Padova, 

Robotskapade Italienförgreningar